Майкл Роджер Ченнон (; родился 28 ноября 1948), более известный как Мик Ченнон () — английский футболист, наиболее известный по выступлениям за «Саутгемптон» и за национальную сборную Англии. Лучший бомбардир в истории «Саутгемптона» (228 мячей). После окончания футбольной карьеры занимался конными скачками.

Клубная карьера 
Уроженец , графство Уилтшир, Ченнон дебютировал в основном составе «Саутгемптона» в 1966 году в возрасте 17 лет, забив гол в игре против «Бристоль Сити». Выступал за команду до 1977 года. В 1976 году помог «святым» выиграть Кубок Англии, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед».

В 1977 году покинул «святых», став игроком «Манчестер Сити», заплатившим за его переход 300 000 фунтов. Дебютировал за «Сити» 20 августа 1977 года в матче против «Лестер Сити». Провёл в команде два полных сезона, но уже в сентябре 1979 года вернулся в «Саутгемптон», за который выступал до 1982 года. В общей сложности провёл за «святых» 607 матчей и забил 228 мячей, и по состоянию на 2020 год является лучшим бомбардиром в истории «Саутгемптона».

В 1982 году Ченнон стал игроком «Ньюкасл Юнайтед»,  но уже через месяц покинул команду и перешёл в «Бристоль Роверс». Позднее в том же году он стал игроком «Норвич Сити», где провёл последующие три сезона. В сезоне 1984/85 он помог «канарейкам» выиграть Кубок Футбольной лиги.

В 1985 году перешёл в «Портсмут», где провёл один сезон. В следующем году стал игроком ирландского клуба «Финн Харпс», где и завершил карьеру в 1986 году в возрасте 37 лет.

Карьера в сборной 
Свой первый вызов в сборную Англии Ченнон получил в октябре 1972 года, когда Альф Рэмзи включил его в заявку на матч против Югославии, который прошёл на стадионе «Уэмбли» 11 октября. 14 февраля 1973 года забил свой первый гол за сборную в матче против Шотландии на «Хэмпден Парк».
 
Выступал за сборную до 1977 года, сыграв 46 матчей и забив 21 гол, включая «дубли» в матчах против Австрии, Северной Ирландии, Италии и Люксембурга.

Достижения

Командные достижения 
 Саутгемптон
 Обладатель Кубка Англии: 1976

 Норвич Сити
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1985

Личные достижения 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона: 1973/74 (21 гол)
 Член «команды года» по версии ПФА: 1973/74 (Первый дивизион); 1974/75, 1975/76, 1976/77 (Второй дивизион)
 Лучший бомбардир в истории «Саутгемптона»: 228 голов
 Включён в Зал славы футбольного клуба «Норвич Сити»: 2002

Скачки 
После завершения карьеры футболиста начал профессионально заниматься конными скачками, работая сначала помощником тренера, а затем тренером.
Ченнон тренировал лошадей, принадлежавших известным футболистам и футбольным тренерам, включая Кевина Кигана, Алана Болла, Криса Каттлина и сэра Алекса Фергюсона.

Личная жизнь  
27 августа 2008 года попал в автомобильную аварию на шоссе M1 в Лестершире по дороге из Донкастера в Уэст-Истли, Беркшир. Серебристый Mercedes с водителем и двумя пассажирами врезался в бетонный столб. Водитель погиб на месте, сидевший на переднем пассажирском сиденье Ченнон получил перелом руки, челюсти и рёбер и прокол лёгкого.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль футболиста на сайте Englandfootballonline.com 
 Профиль футболиста на сайте Ex-canaries.co.uk 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Мирамар Рейнджерс»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Финн Харпс»